Soutěžní ročník Bardsragujn chumb 1996/97 byl 5. ročníkem nejvyšší arménské fotbalové ligy. Svůj třetí titul vybojoval tým FC Pjunik Jerevan.

Tabulka

Vítěz

Odkazy

Reference

Související články 
 Bardsragujn chumb

1996/97
Fotbal v Evropě v roce 1996
Fotbal v Evropě v roce 1997
Sport v Arménii v roce 1996
Sport v Arménii v roce 1997